Candida ist:
 ein weiblicher Vorname, siehe Candida
 toga candida, ein Kleidungsstück, welches im alten Rom von den Bewerbern um Staatsämter getragen wurde, siehe Toga
 Candida (Pilze) eine Gattung von Sprosspilzen, deren bekanntester Vertreter Candida albicans ist
 Candida (Kampanien), ein Ort in Kampanien 
 eine Schriftart aus der Gruppe der serifenbetonten Schriften von Jakob Erbar und Walter Höhnisch, die um 1936 entstand
 ein Theaterstück von George Bernard Shaw (1898), siehe Candida (Shaw) 
 eine Zahnpasta-Marke der Migros (von der Tochterfirma Mibelle AG produziert)

Candida ist der Familienname folgender Personen:
 Gianluca De Candia (* 1983), italienischer römisch-katholischer Theologe
 Giovanni di Candida (1445–1499), italienischer Diplomat, Kleriker und Historiker

Siehe auch:
 Candid
 Candide
 Candido
 Candidus